

Urbanisme et architecture 
 Les fondations d'une construction.
 Fondation en moellons
 La fondation d'une ville.
 Une charte de fondation est un acte qui précise les conditions juridiques et financières de création d'un bâtiment civil (palais par exemple), militaire ou religieux (abbaye par exemple), d'une ville (bastide par exemple), d'une société ou d'une association.

Littérature 
 Fondation d'Isaac Asimov, troisième roman du Cycle de Fondation.
 La Première Fondation, organisation tirée du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov.

Télévision 
 Foundation (ou : Fondation), série télévisée américaine d'après l'œuvre d'Isaac Asimov.

Institutions 
 En droit, une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif.
 En droit turc, la fondation  est un statut juridique similaire.

En informatique 
Voici quelques exemples de fondations œuvrant dans le domaine de l'informatique.

 Free Software Foundation, la Fondation pour le logiciel libre créée par Richard Stallman. Elle connait quatre organisations sœurs :
 FSF France en France ;
 Free Software Foundation Europe en Europe ;
 Free Software Foundation India en Inde ;
 Free Software Foundation Latin America en Amérique latine.
 Electronic Frontier Foundation, une fondation internationale pour la défense des droits numériques.
 La Wikimedia Foundation, organisation à but non lucratif :
 souvent appelée fondation Wikimedia en français, Wikimedia Foundation, Inc. est l'organisation qui héberge le présent projet en ligne Wikipédia, mais aussi Wiktionnaire, Wikiquote, Wikibooks, Wikimedia Commons, Wikisource, Wikispecies, Wikinews, Wikiversity, Wikivoyage et Wikidata, tous développés grâce au logiciel de gestion de contenu MediaWiki.
 La Fondation Eclipse, organisation à but non lucratif supervisant le développement notamment de l'IDE open source Eclipse.

Voir aussi